

Sigle 
 Warszawski Indeks Giełdowy – indice della borsa valori di Varsavia
 Wiener Internationale Gartenschau – Internazionale di giardinaggio viennese
 Wing-In-Ground – letteralmente "ala a effetto suolo", definisce una classe di aerodine più comunemente nota come ekranoplano
 Wolframium  Inert Gas – tecnica di saldatura con elettrodo di wolframio (tungsteno) e gas inerte vedi saldatura TIG
 Women in Green – gruppo politico femminile israeliano

Codici 
 wig – codice ISO 639-3 della lingua wik-ngathana

Altro 
 Wig – antenato dei re del Wessex

Altri progetti